OS X Mountain Lion (версия 10.8) — операционная система для персональных компьютеров и серверов, разработанная Apple; девятая по счету версия OS X. По заверениям разработчиков, Mountain Lion содержит более 200 новых функций по сравнению с OS X Lion. Запуск новой ОС состоялся 25 июля 2012 года в Mac App Store.

Начиная с предыдущей версии, ОС утратила «Mac» в названии (до версии 10.6 включительно операционные системы Apple назывались Mac OS X). .

Анонс 
Впервые о начале разработки Mountain Lion было объявлено 16 февраля 2012 года, тогда же был выпущен первый developer preview. Решение выпустить систему на год раньше (до этого цикл разработки Apple составлял два года) стал неожиданностью для разработчиков. По мнению некоторых экспертов, данное решение обусловлено скорым выпуском Windows 8.

Системные требования 
 Mac OS X v10.6.8 или новее
 2 ГБ оперативной памяти
 8 ГБ свободного места на жестком диске
 Некоторые функции (например, iCloud) требуют наличия интернет-соединения
 Функция Power Nap работает только на компьютерах с SSD
 Некоторые функции требуют Apple ID

Поддерживаемые компьютеры 
 iMac (середина 2007 или новее)
 MacBook (конец 2008 (алюминиевый), начало 2009 (пластиковый) или новее)
 MacBook Pro (середина 2007 или новее)
 Xserve (начало 2009)
 MacBook Air (конец 2008 или новее)
 Mac mini (начало 2009 или новее)
 Mac Pro (начало 2008 или новее)

Новые функции (по сравнению с OS X Lion) 
 Диктовка — Позволяет преобразовывать речь в текст (русский язык не поддерживается).
 Более тесная интеграция с iCloud — теперь в «облако» сохраняются все заметки, документы, календари и файлы. Синхронизация данных между компьютерами выполняется автоматически.
 Центр уведомлений — боковая панель, доступная из любого приложения. Отображает последние события на компьютере (входящая почта, сообщения, события в календаре и т.д.).
 Сообщения — замена iChat с поддержкой iMessage.
 Заметки — аналог одноименного приложения в iOS. В такие заметки можно вставлять фотографии, файлы и обмениваться результатом по почте или iCloud.
 Напоминания — встроенная система полностью копирует функциональность мобильной версии.
 Share — во многих программах (напр., Safari, Просмотр фотографий и т.д.) появилась кнопка, позволяющая делиться информацией в социальных сетях (Facebook, Twitter, Flickr и др.).
 Gatekeeper — система будет следить за тем, какие файлы и программы открываются пользователем и блокировать потенциально опасные операции. Есть возможность полностью заблокировать любые установки программ, разрешив установку только из Mac App Store.
 Power Nap — автоматическая загрузка новой почты, резервное копирование, обновление ПО в режиме сна.
 Twitter — возможность отправки твитов из Центра уведомлений и многих программ.
 Facebook — аналогично интеграции с Twitter.

 AirPlay Mirroring — возможность передачи изображения на экране Mac (модели 2011 года и новее) на Apple TV.

Встроенные приложения 
 Калькулятор — калькулятор с продвинутым функционалом
 Календарь
 Шахматы
 Контакты
 Dashboard — набор виджетов
 Словарь
 FaceTime
 Шрифты
 iTunes
 Launchpad — все установленные приложения в одном месте
 App Store — магазин приложений для Mac.
 Mail — почтовый клиент от Apple.
 Сообщения
 Mission Control
 Заметки
 Photo Booth
 Просмотр
 QuickTime — плеер для воспроизведения видео.
 Напоминания
 Safari — популярный интернет-браузер.
 Системные настройки
 TextEdit — текстовый редактор с простыми функциями.
 Time Machine — программа для резервного копирования.

Утилиты 
 Automator — создание скриптов для автоматизации часто выполняемых процессов.
 Мониторинг системы
 AirPort-утилита
 Редактор AppleScript
 Настройка Audio-MIDI
 Обмен файлами по Bluetooth
 Ассистент Boot Camp
 Утилита ColorSync
 Консоль
 Колориметр DigitalColor
 Дисковая утилита
 Снимок экрана
 Grapher — построение графиков по задаваемым формулам.
 Связка ключей
 Ассистент миграции
 Сетевая утилита
 Утилита RAID
 Информация о системе
 Терминал
 Утилита VoiceOver
 DVD-плеер
 Захват изображений
 Записки

Поддерживаемые языки 
Английский, арабский, венгерский, голландский, греческий, датский, иврит, испанский, итальянский, каталонский, китайский (традиционный и упрощенный), корейский, немецкий, норвежский, польский, португальский (традиционный и бразильский португальский), румынский, русский, словацкий, тайский, турецкий, украинский, упрощенный китайский, финский, французский, хорватский, чешский, шведский, японский.

Переименованные приложения 
 iCal переименован в «Календарь»
 «Адресная книга» переименована в «Контакты»
 iChat заменен приложением «Сообщения»

Исчезнувшие возможности 
 Удалена поддержка RSS в Mail и Safari
 Software Update объединен с Mac App Store
 X11.app устанавливается по требованию пользователя.
 Приложения для записи и публикации подкастов доступны только в серверной версии OS X.

История версий

Примечания 

MacOS
Программное обеспечение, разработанное в 2012 году
Apple